Андре́ Шварц-Барт (, 28 мая 1928, Мец — 30 сентября 2006, Пуэнт-а-Питр) — французский писатель еврейского происхождения.

Биография и творчество 
Родился в семье польских евреев, переехавших во Францию в 1924 году. Разговорным языком в семье был идиш. В 1942 году родные Шварц-Барта были депортированы в Аушвиц и погибли там. Он примкнул к Сопротивлению, был арестован немцами, бежал, ушёл в партизаны, воевал до конца войны.

После войны работал слесарем, в 1948 году сдал экзамены на аттестат зрелости и поступил в Сорбонну. В 1950 году начал писать.

Главным произведением Шварц-Барта стал роман-хроника о жизни еврейской семьи с XII в. до Холокоста «Последний из праведников» (1959), который Эли Визель назвал «непревзойденной книгой».

Последние годы писатель прожил на Гваделупе вместе с женой, писательницей Симоной Шварц-Барт, чьи родители были уроженцами Гваделупы. Несколько книг он написал в соавторстве с супругой.

Умер от осложнений после операции на сердце.

Сын — джазовый саксофонист Жак Шварц-Барт (род. 1962).

Произведения 
 Dernier des Justes, роман (1959)
 Un Plat de porc aux bananes vertes, роман (1967, в соавторстве с Симоной Шварц-Барт)
 La Mulâtresse Solitude, роман (1972)
 Hommage à la femme noire, энциклопедия в 6-ти тт. (1989, в соавторстве с Симоной Шварц-Барт)
 Étoile du matin, роман (2009)

Признание 
Роман «Последний из праведников» переведен на немецкий, английский, испанский, итальянский, нидерландский и др. языки. Автору присуждена Гонкуровская премия (1959), Иерусалимская премия (1967). Шварц-Барт — офицер Ордена искусств и литературы (2006).

Публикации на русском языке 
 Последний из праведников. Иерусалим: Библиотека Алия, 1978
 Утренняя звезда. М., Текст, 2011

Литература 
 Kaufmann F. Pour relire «Le Dernier des Justes»: réflexions sur la Shoah. Paris: Méridiens Klincksieck, 1986.
 Gyssels K. Filles de Solitude. Essai sur l’identité antillaise dans les (auto)-biographies fictives de Simone et André Schwarz-Bart. Paris: L’Harmattan, 1996

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Умершие на Гваделупе
Лауреаты Гонкуровской премии
Французские писатели
Исследователи Холокоста
Участники французского движения Сопротивления
Выжившие в Холокосте
Персоналии:Холокост во Франции